Zdeněk Hák může znamenat:

 Zdeněk Hák (biatlonista) – československý biatlonista,
 Zdeněk Hák (horolezec) – český skialpinista, horolezec, pískovcový lezec a horský vůdce.